Rappenglück ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Rappenglück (* 1982), deutscher Koch 
 Marianne Rappenglück (* 1958), deutsche Schauspielerin
 Peter Rappenglück (* 1962), deutscher Schauspieler